The Guess Who (; дословно — Угадайте, кто) — первая звёздная канадская рок-группа, образовавшаяся в 1962 году в Виннипеге и оставшаяся в истории благодаря хиту «American Woman» (1970), первому канадскому синглу, возглавившему американские чарты.

История группы 
Создатели коллектива Чад Аллан и Рэнди Бэкмен были участниками Chad Allan and the Expressions, группы, которая неожиданно стала известной в 1965 году, когда выпущенная ею кавер-версия «Shakin' All Over» Johnny Kidd and the Pirates стала хитом в Канаде и вошла в американский Top 40. После того, как Expressions записали альбом под своим именем, лейбл Quality в шутку выпустил его с надписью: «Guess Who?» («Угадай кто») на обложке, надеясь с помощью этой мистификации заставить покупателя поверить, что пластинка принадлежит некой известной группе, решившей записаться инкогнито.

В 1970 году The Guess Who стали первой канадской группой, достигшей вершины американского чарта продаж — Billboard Hot 100. По иронии судьбы, такой успех выпал на долю антивоенной (и антиамериканской, как многим в тот момент показалось) песни «American Woman» (по словам Рэнди Бэкмена, под «Американской женщиной» подразумевалась Статуя Свободы). В 1970 году The Guess Who были приглашены в Белый Дом Ричардом Никсоном, но жена президента лично попросила группу не исполнять «American Woman».

Один из музыкальных критиков заметил, что канадский вокалист звучит в этой песне словно Джим Моррисон после затяжного кутежа и нескольких выкуренных пачек сигарет.

Вскоре после этого группу покинул гитарист Рэнди Бэкмен (впоследствии — основатель успешной супергруппы Bachman-Turner Overdrive): он обратился в мормонизм и счёл рок-н-ролльный стиль жизни несоответствующим своим религиозным убеждениям. За ним последовали и другие участники, так что в 1975 году The Guess Who перестала существовать.

Guess Who в кинематографе 
 Песня «Shakin' All Over» вошла в саундтрек к фильму «Factory Girl» (в российском прокате — «Я соблазнила Энди Уорхола») и стала одной из заглавных: под неё танцует на знаменитой «Фабрике» муза Энди Уорхола Эди Седжвик.
 Песня «American Woman» звучит в фильме «Красота по-американски». Главный герой Лестер Бёрнэм (Кевин Спейси) слушает её в автомобиле и энергично подпевает сразу после того как он ушел с работы и начал «новую жизнь».
 Песня «No Time» звучит в фильме «Пираты Силиконовой долины», когда Стив Джобс искал инвестиции в банках, после того как представители Hewlett-Packard сочли идею персональных компьютеров бессмысленной.

Дискография 

Студийные альбомы:
 Shakin' All Over (1965)
 Hey Ho (What You Do to Me!) (1965)
 It's Time (1966)
 Wheatfield Soul (1969)
 Canned Wheat (1969)
 American Woman (1970)
 Share the Land (1970)
 So Long, Bannatyne (1971)
 Rockin' (1972)
 Artificial Paradise (1973)
 #10 (1973)
 Road Food (1974)
 Flavours (1974)
 Power in the Music (1975)
 The Way They Were (1976)
 Guess Who's Back (1978)
 All This for a Song (1979)
 Now and Not Then (1981)
 Lonely One (1995)

Примечания 

Guess Who
Guess Who
Аллея славы Канады
Музыкальные коллективы из Виннипега
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1965 году